Warsaw Cup 2019 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2019/2020. Zawody rozgrywano od 14 do 17 listopada 2019 roku w hali Torwar II w Warszawie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Andriej Mozalow, zaś wśród solistek reprezentantka Polski Jekatierina Kurakowa. Był to pierwszy medal Challenger Series dla Polski w konkurencji solistek. W parach sportowych triumfowali Amerykanie Jessica Calalang i Brian Johnson, zaś w parach tanecznych reprezentanci Francji Marie-Jade Lauriault i Romain Le Gac. Dla obu par był to pierwszy złoty medal w zawodach rangi Challenger Series.

Terminarz

Rekordy świata

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
2019 w łyżwiarstwie figurowym